Альтаїр — зірка 1-ї зоряної величини, найяскравіша в сузір'ї Орла.
 «Альтаїр» — льодова арена у Дружківці Донецької області України. Домашня арена ХК «Донбас».
 Альтаїр — підприємство у місті Іжевськ в Удмуртії, Росія.
 Altair 8800 — мікрокомп'ютер, розроблений американським інженером Едом Робертсом і його компанією Мікроприлади та телеметричні системи  ()
 Альтаїр ібн Ла-Агад — вигаданий персонаж, ассасин, головний герой ігор «Assassin's Creed», «Assassin's Creed: Bloodlines», «Assassin's Creed: Altaïr's Chronicles», а також є одним з персонажів у «Assassin's Creed: Revelations».
 Алтаїр Ґомес де Фіґейредо — колишній бразильський футболіст, захисник.
  — мексиканська акторка та модель.
  — італійський романтично-драматичний фільм  року.